

Geografia
Millard – villaggio del Missouri
Contea di Millard – contea dello Utah

Persone
Alan Ralph Millard – storico britannico
Bryan Millard – giocatore di football americano statunitense
Keith Millard – ex giocatore e allenatore di football americano statunitense
Russ Millard – cestista statunitense